Tiglat-pileser ist die deutsche Übersetzung (alternative Schreibweise: Tiglatpileser, Tiglat-Pileser, Tiglat Pileser bzw. Tiglat-pilesar, Tiglatpilesar, Tiglat-Pilesar, Tiglat Pilesar oder Teglattphalasar u. a.) der durch die Bibel überlieferten hebräischen Form des akkadischen Königsnamens Tukulti-apil-Ešarra und steht für: 

 Tiglat-Pileser, aufgrund der Vorgänger mit identischem akkadischen Namen häufiger Tiglat-Pileser III., biblischer Name des Tukulti-apil-Ešarra III. (König von Assyrien und Babylon 745–726 v. Chr.)
 Tiglat-Pileser II., von Historikern analog gebildeter Name für Tukulti-apil-Ešarra II.  (König von Assyrien  966–935 v. Chr.)
 Tiglat-Pileser I., von Historikern analog gebildeter Name für Tukulti-apil-Ešarra I. (König von Assyrien 1114–1076 v. Chr.)

siehe auch: Liste der assyrischen Könige